

Села:
 Привільне — село, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район
 Привільне — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Привільне — село, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Привільне — село, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Привільне — село, Вінницька область, Гайсинський район
 Привільне — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Привільне — село, Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Привільне — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Привільне — село, Донецька область, Волноваський район, Комарська сільська громада
 Привільне — село, Донецька область, Волноваський район, Хлібодарівська сільська громада
 Привільне — село, Запорізька область, Запорізький район
 Привільне — село, Запорізька область, Пологівський район
 Привільне — село, Запорізька область, Запорізький район,  Привільненська сільська рада
 Привільне — село, Запорізька область, Мелітопольський район, Новобогданівська сільська рада
 Привільне — село, Запорізька область, Мелітопольський район, Промінівська сільська рада
 Привільне — село, Луганська область, Біловодський район
 Привільне — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Привільне — село, Одеська область, Роздільнянський район
 Привільне — село, Рівненська область, Дубенський район
 Привільне — село, Херсонська область, Херсонський район
 Привільне — село, Чернігівська область, Сновський район
 Привільне — селище, Херсонська область, Генічеський район
Залізнична станція:
 Привільне — вантажно-пасажирська залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці в селищі Надіївка Дніпровського району Дніпропетровської області